2 miejscowości w Polsce:
 Cholewy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk
 Cholewy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie

Zobacz też 
 Cholewy-Kołomyja
 Cholewa